Роскартогра́фия:

 «Роскартография» — российское открытое акционерное общество, осуществляющее деятельность в области геодезии и картографии. Образовано в 2012 году.
 Роскартография — сокращённое название Федерального агентства геодезии и картографии России, упразднённого в 2009 году с передачей функций Росреестру. Предыдущие названия: Федеральная служба геодезии и картографии; Главное управление геодезии и картографии; Высшее геодезическое управление.

Геодезия
Картография